Козмин — фамилия; имеет женскую форму Козмина.
 Козмин, Михаил Фёдорович (1901—1999) — архитектор, иконописец.
 Козмин, Николай Кирович (1873—1942) — российский и советский историк литературы, пушкинист, член-корреспондент АН СССР.
 Козмин, Сергей Матвеевич (иногда писался Кузмин; ум. 1780) — тайный советник, статс-секретарь Екатерины II.
 См. также 
 Козмин-Велькопольски — город в Польше, входит в Великопольское воеводство, Кротошинский повят.
 Козмин-Велькопольский — гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Кротошинский повят, Великопольское воеводство.